Tunner ist der Familienname folgender Personen:

 Hermann Tunner (1913–1985), österreichischer Diskuswerfer, Kugelstoßer, Weitspringer und Zehnkämpfer 
 Joseph Ernst Tunner (1792–1877), Historien- und Porträtmaler 
 Peter Tunner (1809–1897), steirischer Bergbaupionier
 Peter Tunner der Ältere (1786–1844), steirischer Bergbaupionier
 William H. Tunner (1906–1983), US-amerikanischer Generalleutnant